Клиз може да се односи на:

 Клиз (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Клиз (Горњи Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњи Алпи
 Клиз (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Клиз е Мижу, насељено место у Француској, у департману Ду